Hlinaia se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Hlinaia - localitate centru de comună din raionul Edineț
 Hlinaia (Grigoriopol) - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Hlinaia (Slobozia) - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului